Bilderdijklaan (Aerdenhout)
 Bilderdijklaan (Baarn)
  Bilderdijklaan 31-41 (Baarn)
 Bilderdijklaan (Bilthoven)
 Bilderdijklaan (Hoogeveen)
 Bilderdijklaan (Rijswijk)
 Bilderdijklaan (Zeist)